Чемпионство NEVER в открытом весе (, ) — является чемпионским титулом по рестлингу, которым владеет промоушн New Japan Pro-Wrestling (NJPW).

История 
NEVER является акронимом терминов «New Blood», «Evolution», «Valiantly», «Eternal» и «Radical» и представлял собой серию шоу NJPW, на которых выступали молодые перспективные таланты и рестлеры, которые не имели контракта с NJPW. Проект был официально анонсирован 12 июля 2010 года, первое шоу прошло 24 августа 2010 года. 5 октября 2012 года NJPW объявила, что NEVER получит свой собственный титул.

Изначально планировалось, что титул будет защищаться исключительно на шоу NEVER, но этот план был быстро изменён, и с момента основания титул защищался в начале регулярных шоу NJPW. Первоначальная концепция, согласно которой за титул должны были бороться более молодые рестлеры, также не была реализована: первым семи обладателям титула было за тридцать или сорок лет. Вместо этого, благодаря таким бойцам, как Кацуёри Шибата, Тоги Макабе и Томохиро Исии, титул чемпиона NEVER в открытом весе стал известен своими суровыми титульными матчами и жестким стилем. Несмотря на «открытый вес» в названии, NJPW относят к категории тяжелого веса. Титул образует то, что неофициально называют «Тройной короной New Japan» (вместе с титулом чемпиона IWGP в тяжелом весе и титулом интерконтинентального чемпиона IWGP). Открытый характер титула означает, что претендовать на него могут как тяжеловесы, так и полутяжеловесы.

История титула

Примечания 

Награды, появившиеся в 2012 году
Чемпионские титулы NJPW